Делавэр () — топоним в США:

 Делавэр — штат.
 Делавэр — река на востоке США.
 Делавэр — залив Атлантического океана.
 Делавэр (колония)
 Делавэр — приток реки Канзас.

Города
 Делавэр-Сити — город в штате Делавэр.
 Делавэр (Айова)
 Делавэр (Индиана)
 Делавэр (Нью-Йорк)
 Делавэр (Огайо)
 Делавэр (Оклахома)

Округа
 Делавэр — округ в штате Айова
 Делавэр — округ в штате Индиана
 Делавэр — округ в штате Нью-Йорк
 Делавэр — округ в штате Огайо
 Делавэр — округ в штате Оклахома
 Делавэр — округ в штате Пенсильвания

См. также 
 Делавары